West Hampstead steht für:

 West Hampstead (London), Stadtteil im London Borough of Camden 
 West Hampstead (London Underground), U-Bahn-Station im London Borough of Camden